Diamantina – miasto w Brazylii
 Diamantina – rzeka w Australii
 Rów Diamantiny – rów oceaniczny na Oceanie Indyjskim
 Diamantina – rodzaj roślin z rodziny zasennikowatych